Эммануэ́ль Вожье́ (; ) — канадская актриса.

Биография 
Родилась 23 июня 1976 года в Ванкувере. Окончила школу Крофтон.

Дебютировала на телевидении в 1995 году. Получила известность благодаря роли Хелен Брайс в телесериале «Тайны Смолвиля». В 2006 году попала в список «100 самых сексуальных людей планеты» по версии журнала Maxim (31-е место). В том же году сыграла роль Никки в компьютерной игре Need for Speed: Carbon. В 2010 году получила роль Эвони Флоретт Маркус «Морриган» в фэнтезийном телесериале «Зов крови». В 2013 году получила премию «Greenville International Film Festival» в категории «Лучшая актриса» («Susie’s Hope»).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Эммануэль Вожье